Unter Brüdern steht für:

 Unter Brüdern (1990), eine gemeinsame Folge der deutschen Fernsehreihen Tatort und Polizeiruf 110
 Unter Brüdern (1996), einen Kinofilm von Buddy Giovinazzo
 Unter Brüdern (deutsche Fernsehserie), eine deutsche Serie des Senders RTL aus dem Jahr 2004
 Unter Brüdern (US-amerikanische Fernsehserie), den deutschen Titel einer US-amerikanischen Fernsehserie
 Unter Brüdern (2007), einen Roman des österreichischen Schriftstellers Martin Haidinger